Зелёная волна — методика обеспечения безостановочного движения транспорта за счёт согласованного включения зелёного света светофора на перекрёстках.
 «Зелёная волна» — советский фильм режиссёра Иона Скутельника (1973).
 «Зелёная волна» — иранский документальный фильм (2010).